Тальби () — арабская фамилия.

Известные носители 
 Тальби, Монтассар (род. 1998) — французский и тунисский футболист.
 Тальби, Шемсдин (род. 2005) — бельгийский и марокканский футболист.